Kneisel ist der Familienname folgender Personen:

 August Kneisel (1782–1855), deutscher Lithograf
 Christian Kneisel (* 1953), deutscher Musiker
 Franz Kneisel (1865–1926), rumänisch-amerikanischer Violinist und Pädagoge
 Henriette Kneisel (1767–1801), auch: Rosine Eleonore Elisabetha Henriette Kneisel und Henriette Righini, deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Marianne Kneisel (1897–1972), US-amerikanische Geigerin und Musikpädagogin
 Rudolf Kneisel (1832–1899), deutscher Schauspieler und Dramatiker.
 Thekla Kneisel (1802–1832), österreichische Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch:

 Kneissl